Георги Маринов може да се отнася за:
 Георги Маринов (1875 – 1903), български революционер, деец на ВМОРО в Дедеагачко
 Георги Маринов (р. 1937), български писател